Le sigle SIU peut faire référence à :
 Système international d'unités
 , en français , une agence d'enquête de l'Ontario